Astron – satelita astronomiczny
 Astron – urządzenie do wytwarzania plazmy
 Astron – wytwórnia płytowa
 ASTRON – Holenderski Instytut Radioastronomii